Pórtico puede referirse a:

Arquitectura e ingeniería
 Pórtico: Espacio arquitectónico entre soportes o columnas.
 Pórtico: Tipo de puente grúa.
 Pórtico: tipología estructural.

Otros
 Pórtico: novela de Frederik Pohl.
 Grupo Pórtico: grupo artístico de vanguardia pionero de la pintura informalista española creado en abril de 1947 en Zaragoza.